Dans les publications  pour le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons, on trouve les caractéristiques d'un grand nombre de diables imaginaires qui jouent un rôle dans les aventures officielles. Ceci est une liste des Diables de "D&D" dont le nom a été publié dans des suppléments de D&D. Certains d'entre eux sont basés sur les diables « classiques » du satanisme (tels qu'on les trouve par exemple dans l'Enfer de Dante), tandis que d'autres ont été inventés spécialement pour le jeu.

A

Abigor

Adonidès

Adramalech

Agarès

Alastor le Sinistre

Amduscias

Asmodée

B

Baalphégor

Baalzébul

Baalzéphon

Baftis

Balan

Barbas

Barbatos

Bathym

Bel

Bele

Bélial

Bensozia

Bifrons

Bileth

Buer

Bune

C

Chamo

Cousin d'Érac, le

Cozbi

D

Dispater

F

G

Gaziel

Gazra

Géryon

Glasya

H

Hutijin

L

Lévistus

Lilis

Lilith

M

Machalas

Mammon

Martinet

Méphistophélès

Molikroth

Moloch

Morax

N

Naomé

Néabaz

P

Phongor

R

Rimmon

T

Tartach

V

Vieille Comtesse, la

Z

Zagum

Zépar

Notes et références 

Créature de Donjons et Dragons